Blair Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blair Township (Illinois)
 Blair Township (Michigan)
 Blair Township (Pennsylvania)